Big Blue Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Blue Lake (Florida)
 Big Blue Lake (Indiana)
 Big Blue Lake (Kalifornien)
 Big Blue Lake (Michigan)

Siehe auch: Big Blue Hole (Begriffsklärungsseite)